Судьба́ бараба́нщика — повесть и снятые по ней фильмы:
 Судьба барабанщика — повесть Аркадия Гайдара (1939).
 Судьба барабанщика — фильм Виктора Эйсымонта (1955).
 Судьба барабанщика — фильм Александра Игишева (1976).